Christy Canyon, nome artístico de Melissa Kaye Bardizbanian (17 de junho de 1966 - Pasadena, Califórnia) é uma famosa ex-actriz pornográfica estadunidense e actual personalidade da rádio. Conduz o programa Night Calls da Playboy Radio na Sirius Satellite Radio.

Filmografia parcial 
 Hollywood Starlets (1985)
 Black Throat (1985)
 Holly Does Hollywood (1985)
 Star 90 (1990)
 Comeback (1995)
 Oral Addiction (1996)
 Domination Nation #1, #2 (1997)
 The Top 25 Adult Stars of All Time (1999)

Prémios 
 1991 F.O.X.E Female Fan Favorite
 1992 F.O.X.E Female Fan Favorite
 1996 AVN Best Tease Performance for Comeback
 1997 AVN Best Group Scene - Film for The Show
 AVN Hall of Fame
 XRCO Hall of Fame

Referências 

  - anúncio pela AVN

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Radialistas dos Estados Unidos
Descendentes de armênios
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais de Pasadena (Califórnia)